Esteva ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Esteva (1936–2022), mexikanischer politischer Aktivist
 Maurus Esteva Alsina (1933–2014), spanischer Ordensgeistlicher, Abt des Zisterzienserklosters Poblet und später Generalabt der Zisterzienser
 Santiago Esteva (* 1952), spanischer Schwimmer